Termenul „Trafalgar” se poate referi la:

Trafalgar, oraș din Dominica
SMS Cap Trafalgar, un crucișător auxiliar german
Bătălia de la Trafalgar, din 1805
Cap Trafalgar, din sudul Andaluziei provincia Cádiz, Spania